Steven Gray (n. 1981), calciatore irlandese
 Steven Gray  (n. 1989), cestista statunitense